Latowice – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Latowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice